Ам () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на північ від Парижа, 50 км на захід від Лілля, 39 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 249 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 643,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки

Посилання 

 Ам на сайті французького Національного інституту географії
 Ам на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале